Апшеро́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Апшеронская улица — улица в Волгограде
 Апшеронская улица — улица в Майкопе
 Апшеронская улица — улица в Орске Оренбургской области
 Апшеронская улица — улица в Сочи Краснодарского края

Украина 

 Апшеронская улица — улица в Донецке

См. также 

 Апшеронский переулок